Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2007 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten wie im letzten Jahr Roger Federer und Rafael Nadal. Federer gewann in fünf Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein fünfter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004, 2005 und 2006) und sein elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2007